Арап — согласно словарю Даля и словарю Макса Фасмера, то же, что и негр, (мавр). См. Негры и мулаты в России.
 Арап Высочайшего двора — должность при дворе российского императора
 Ганнибал, Абрам Петрович — «Арап Петра Великого»

Фамилия 
 Арап, Лариса Ивановна — бухгалтер мурманского отделения Объединённого гражданского фронта (ОГФ)
 Арап, Максим Георгиевич (род. 1981) — российский футболист

Другие значения 
 Арап (вездеход) — машина-вездеход-минитрактор
 Арап — прежнее название исчезнувшего села Константиново в Сакском районе Крыма

См. также 
 Арап Петра Великого
 Арапы

Примечания